

Geografia

Niemcy 
 Wongrowitz – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wągrowiec

Zobacz też 
 Wongrowiec